L'Istres Tennis de table est une association sportive créée en 1992 . Son équipe masculine entame sa 18ème saison consécutive dans les championnats professionnels. Après 16 saisons d'affilée en Pro A entre  et juin 2021, le club est relégué en Pro B. 195 adhérents garnissent en 2022 les rangs du club provençale

Bilan par saison

Palmarès 
 ETTU Cup :
 Demi-finaliste en 2013, 2016 et 2018
 Championnat de France de Pro A :
 Troisièmes en 2006 et 2011
 Championnat de France de Pro B :
 Vice-champion en 2005

Coupe d'Europe 
 Deux participations à la Ligue des champions
 10 Participations à la ETTU Cup
 Meilleur résultat européen : 1/2 de finaliste en 2013 et 2016

Références

Liens externes 
 Site internet de Istres TT

Istres
Sport à Istres